Лиходей — фамилия.

 Лиходей, Валерий Витальевич — баскетболист.
 Лиходей, Михаил Александрович — председатель Фонда инвалидов войны в Афганистане, жертва громкого убийства.